Pfund steht für:
 eine Maßeinheit, siehe Pfund
 Pfund (Währung), verschiedene Währungen
 Pfund Sterling, die Währung des Vereinigten Königreichs
 eine Serie von Spektrallinien im Wasserstoffspektrum, siehe Pfund-Serie

Pfund ist der Familienname folgender Personen:
 Alois Pfund (1876–1946), österreichischer Maler
 August Herman Pfund (1879–1949), US-amerikanischer Physiker und Spekroskopiker
 Elisabeth Pfund (1946–2006), Schweizer Grafikerin
 Ingrid Redlich-Pfund (* 1947), deutsche Malerin und Grafikerin
 Johann Daniel Christian Pfund (1813–1876), deutscher Botaniker und Afrikareisender 
 Johann Georg Pfund (1700–1784), Leibkutscher Friedrichs des Großen 
 Paul Gustav Leander Pfund (1849–1923) und sein Bruder Friedrich (1844–1883), Dresdner Molkereibesitzer, siehe Pfunds Molkerei
 Roger Pfund (* 1943), schweizerischer Grafiker und Grafikdesigner
 Romely Pfund (* 1955), deutsche Dirigentin
 Theodor Gottfried Martin Pfund (1817–1878), deutscher Historiker und Bibliothekar
 Walter Pfund (1895–1993), Schweizer Jurist und Lyriker
 Willy Pfund (* 1939), Schweizer Politiker (FDP)

Siehe auch:

 Fund
 Funt
 Pfundt